Puslinch – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Puslinch – miejscowość w Ontario (Kanada)